Németh Attila (1982) agrármérnök
 Németh Attila operatőr
 Németh Attila orvos, a Nyírő Gyula Kórház igazgatója
 Németh Attila (1974) színész
 Németh Attila műfordító, szerkesztő
 Németh Attila labdarúgó
 Németh Attila István (1980) színész